Кочергино — название населённых пунктов.

Россия 
 Кочергино — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Кочергино — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Кочергино — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Кочергино — село в Курагинском районе Красноярского края.
 Кочергино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Кочергино — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Кочергино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Кочергино — село в Бахчисарайском районе.